Haidinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Haidinger (* 1944), österreichischer Kodikologe und Wasserzeichenforscher
 Christian Haidinger (* 1944), österreichischer Abt
 Daniel Haidinger (* 1989), deutsch-österreichischer Synchronsprecher und Schauspieler
 Herwig Haidinger (* 1954), hochrangiger österreichischer Polizeibeamter
 Karl Haidinger (1756–1797), österreichischer Mineraloge und Montanwissenschaftler
 Manfred Haidinger (* 1963), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter
 Maria Haidinger (* 1950), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Martin Haidinger (* 1969), österreichischer Historiker und Journalist
 Oskar Haidinger (1908–1987), deutscher Jurist und Bundesrichter
 Peter Haidinger, deutscher Poolbillardspieler
 Renate Haidinger (* 1958), deutsche Ehrenamtsträgerin
 Wilhelm von Haidinger (1795–1871), österreichischer Geologe und Mineraloge

Haidinger bezeichnet:

 einen Mondkrater, siehe Haidinger (Mondkrater)
 eine Lichterscheinung, siehe Haidinger-Büschel
 einen Berg in Neuseeland, siehe Mount Haidinger ()

Siehe auch:

 Heidinger